Инде́йская резерва́ция — территория в США, Канаде и Южной Америке, управляемая индейским племенем.

США 

Всего резерваций в США насчитывается 326, однако не каждое из 567 официально признанных племён имеет собственную резервацию — некоторые племена имеют несколько резерваций, некоторые не имеют ни одной.

Крупнейшая по площади — Навахо-Нейшен, резервация народа навахо (около 64,7 тыс. км2), однако есть резервации, территории которых не превышают 50 км2. В общей сложности индейцы контролируют 227, тыс. км2 территории США, что составляет чуть больше 2,3% площади всей страны (9 629 091 км2). Общая площадь территорий резерваций чуть больше чем штат Айдахо. 12 резерваций имеют площадь больше, чем у штата Род-Айленд (3143 км2), и 9 — больше, чем у штата Делавэр (5327 км2).

Правительство США признаёт право племён на самоуправление. Племена, проживающие в резервациях, имеют право на формирование своего правительства, на выработку и исполнение законов, на установление налогов, на присвоение гражданства племени, на лицензирование и регулирование практически всех видов деятельности. В юридическом смысле индейские резервации имеют права, которыми обладают штаты США. Так же, как штаты, они не могут вступать в официальные отношения с иными государствами (это прерогатива федерального правительства), объявлять войну и выпускать деньги.

В резервациях действуют как федеральные законы, так и законы, установленные самими племенами. Законы штата в большинстве случаев не имеют силы на территории резервации. В большинстве резерваций активно действуют племенные суды и правоохранительные органы.

Индейцы платят федеральные налоги, как и остальные жители США. Жители резерваций не платят подоходного налога штата, если источник их дохода находится внутри резервации, и налог на собственность в резервации.

Резервации устанавливают собственные правила владения землёй: в 140 из них вся земля является коллективной собственностью племени, в остальных — собственниками являются частные лица. На территории индейских резерваций в ряде штатов разрешён игорный бизнес.

История 
Процесс образования резерваций начался в начале XVIII века на основании договоров с отдельными племенами. Эти договоры стали основой государственной индейской политики США в конце 1860-х годов. 3 марта 1863 года Конгресс утвердил «Акт о переселении индейцев в резервации».

В ходе судебных тяжб индейцы неоднократно добивались от правительства США денежной компенсации за отторжение их земель и за незаконное пользование ими. Происходило постепенное сокращение резервационных земель со времен создания резервации из-за обнаружения там полезных ископаемых и по другим причинам.

См. также 
 Бантустан
 Индейская колония
 Индейская территория
 Геноцид индейцев
 Гавайские хоумленды
 Территории коренных народов

Примечания

Ссылки 
 Карты резервации Колумбии
 BIA index to map of Indian reservations in the continental United States 
 Карты резервации США разных годов
 https://web.archive.org/web/20110227140335/http://pib.socioambiental.org/caracterizacao.php
 http://ccr6.pgr.mpf.gov.br/documentos-e-publicacoes/terras-indigenas/terras-indigenas/
 http://ccr6.pgr.mpf.gov.br/documentos-e-publicacoes/terras-indigenas/tis/listagem-de-terras-indigenas-funai-2011.xls/view 
 Convenio 169 de la OIT, Survival International
 Map "Amazon 2012 Protected Areas and Indigenous Territories"
 Indian land cession by years 

История расовой сегрегации в США
История индейцев США
Индейские резервации
Административное деление США